«Элегия Хиллбилли» () — американский драматический фильм 2020 года, снятый режиссёром Роном Ховардом. Является адаптацией автобиографической книги Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли». В главных ролях — Эми Адамс, Гленн Клоуз, Гэбриел Бассо, Хейли Беннетт и Фрида Пинто. Фильм получил две номинации на 93-ю церемонию «Оскар» — за «Лучшую женскую роль второго плана» (Клоуз) и «Лучший грим и причёски».

Сюжет 
Фильм рассказывает историю о жизни трёх поколений одной бедной американской семьи, принадлежащей к так называемым хиллбилли.

В ролях

Производство 
Кинокомпания Imagine Entertainment выиграла права на адаптацию мемуаров Джеймса Ванса «Элегия Хиллбилли» на специальном аукционе в апреле 2017 года. В феврале 2018 года Ванесса Тейлор начала работу над преобразованием мемуаров в сценарий. В марте 2018 года Рон Ховард был замечен на угольной шахте около Корнинга, штат Огайо. Предположительно, он искал подходящие места для съёмок фильма в округе Перри. В октябре 2018 и марте 2019 Ховард вновь был замечен вблизи Мидлтауна, штат Огайо.

В январе 2019 года Netflix выиграла права на фильм, предложив за проект 45 млн. $. В апреле 2019 года Эми Адамс, Гленн Клоуз, Хейли Беннетт и Габриэль Бассо присоединились к актерскому составу фильма. В июне 2019 года к актерскому составу были добавлены Фрида Пинто, Бо Хопкинс и Оуэн Асталос.

Основной съёмочный процесс начался 12 июня 2019 года в Атланте, штат Джорджия, а завершился 8 августа 2019 года в Мидлтауне, штат Огайо. Большая часть съёмок проходила в штате Джорджия, в частности, в Атланте, Мейконе и округе Клейтон, но некоторые сцены были сняты в Мидлтауне, штат Огайо с использованием производственного кодового названия «IVAN». Ханс Циммер и Дэвид Флеминг написали оригинальный саундтрек к фильму.

С января 2020 года фильм находился на стадии постпроизводства.

Релиз 
11 ноября фильм вышел в ограниченный релиз на территории США, а начиная с 24 ноября стал транслироваться на Netflix.

Критика 
На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 26% на основе 235 отзывов критиков и оценкой 86% от аудитории. На Metacritic фильм оценен критиками на 38 баллов из 100 и имеет оценку аудитории 7.8 из 10. На сайте IMDB, где нет оценок критиков и оценки выставляет только аудитория, фильм оценен в 6.7 баллов из 10. Данные цифры указывают на то, какие полярные оценки фильм получил от кинокритиков и от своей аудитории. По мнению Джей Ди Вэнса, автора книги, на основе которой был снят фильм, причиной таких полярных оценок стала идеологическая предубежденность голливудских критиков.

Примечания 

Оригинальные фильмы Netflix